Royal Exchange bezeichnet:

 Royal Exchange (Dublin), jetzt City Hall
 Royal Exchange (Dundee)
 Royal Exchange (London)
 Royal Exchange (Manchester)
 Royal Exchange Theatre, Manchester